NGC 2440 (другие обозначения — PK 234+2.1, ESO 560-PN9) — планетарная туманность в созвездии Корма. Остаток звезды подобной Солнцу.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

2440
Корма (созвездие)
Планетарные туманности